Hakata steht für:

 Hakata (Hafenstadt), alte Hafenstadt, 1889 mit der Burgstadt Fukuoka zusammengeschlossen
 Hakata-ku (Fukuoka), Stadtbezirk von Fukuoka, siehe Fukuoka #Stadtgliederung
 Hakata (Ehime), ehemalige Stadt in der Präfektur Ehime, eingemeindet nach Imabari
 Hakata (Osaka), ehemaliges Dorf in der Präfektur Osaka, eingemeindet nach Izumi (Osaka)
 Hakata (Han), ein Lehen

Schiffsname:
Hakata, siehe Panagia Agiasou (Schiff, 1973)

HaKaTa steht für:
 HKT (Hansemann-Kennemann-Tiedemann), siehe Deutscher Ostmarkenverein